М-100 может означать: 
 М-100 — советская двухступенчатая неуправляемая твердотопливная метеорологическая ракета.
 М-100 — советский авиационный двигатель, лицензионная копия французского авиамотора Испано-Сюиза 12Ybrs.
 М-100  — советская специализированная ЭВМ военного назначеня конца 1950-х. 
 М-100 «Спектр» — советская шифровальная машина, использовавшаяся во время Второй мировой войны.
 М-100 — вид жидкого нефтяного топлива.

См. также 
 M 100 — спиральная галактика в созвездии Волосы Вероники.
 М-100Б — советская двухступенчатая неуправляемая твердотопливная метеорологическая ракета.
 «ДЕКА М-100» — российский авиационный двигатель фирмы «Дюфлон, Константинович и Ко».